Duits voetbalelftal onder 20 (mannen)
Duits voetbalelftal onder 20 (vrouwen)